Genooyerbergen is een bedrijventerrein en straatnaam in de plaats Venlo in de Nederlandse provincie Limburg. Het businesspark ligt aan de noordzijde van de wijk Genooi, ten noorden van het stadscentrum.

Op het bedrijventerrein bevinden zich vooral gebouwen van Canon Production Printing (voorheen Océ) waarbij het onderdeel uitmaakt van het totale bedrijventerrein van Canon aan de noordzijde van de stad, maar ook enkele arbeiderswoningen.

Het gebied wordt omsloten door de Industriestraat aan noordzijde, de straat Genooyerbergen aan oostzijde, de Karbinderstraat aan zuidzijde, en de weg naar Velden (Sint-Urbanusweg) aan de westzijde.

Externe links 
 Kennisgeving ontheffing soorten Wet natuurbescherming op Planviewer.nl
 Kadastrale kaart van Genooyerbergen

Bedrijventerrein in Nederland
Economie in Venlo